Paraíba do Sul kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paraíba do Sul (kommunhuvudort), Rio de Janeiro, 
 Paraíba do Sul (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar